Нинов — фамилия; имеет женскую форму .
 Нинов, Александр Алексеевич (1931—1998) — советский и российский критик, литературовед.
 Нинов, Кирил (род. 1968) — болгарский шахматист, международный мастер (1987).
 Нинов, Николай (род. 1969) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Нинов, Янко (в монашестве Давид; род. 1972) — епископ Православной Охридской Архиепископии Сербской православной церкви, викарий Архиепископа Охридского.